Meuschen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Christian Meuschen (1719–1811), deutscher Malakologe und Diplomat
 Johann Gerhard Meuschen (1680–1743), deutscher Theologe und Geistlicher

Meuschen ist ein Ortsname:
 Meuschen (Grünkraut), Weiler der Gemeinde Grünkraut im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Meusch